Der Ausdruck Ochsenauge bezeichnet
eine Fensterform: Ochsenauge (Architektur)
(regional) ein Spiegelei
ein Gebäck: Ochsenauge (Gebäck) 
die Pflanzenart Buphthalmum salicifolium, siehe Weidenblättriges Ochsenauge
die Schmetterlinge:
Großes Ochsenauge (Maniola jurtina)
Kleines Ochsenauge (Hyponephele lycaon)
Ochsenaugen-Federmotte (Hellinsia buphthalmi)
Rotbraunes Ochsenauge (Pyronia tithonus)
Sardinisches Ochsenauge (Maniola nurag)
Spanisches Ochsenauge (Pyronia bathseba)
Südliches Ochsenauge (Pyronia cecilia)
 eine der ersten Briefmarken: Ochsenauge von Brasilien
 Ochsenauge (Fahrtrichtungsanzeiger), eine Blinkleuchte am Lenkerende von Motorrädern
 einen Hydrophthalmus, krankhaft vergrößerter Augapfel
 Bestandteil der Leutraquelle in Weimar
Siehe auch:
Bullseye